Vogel signifie « oiseau » en allemand.

Patronyme

Personnalités 
 Alex Vogel (1999-), coureur cycliste suisse ;
 Alfred Vogel (1902–1996), naturopathe et homme d'affaires suisse ;
 Amos Vogel (1921–2012), critique de film et historien ;
 Arthur Israel Vogel (1905–1966), chimiste, coauteur de plusieurs livres de référence en chimie organique ;
 Bernhard Vogel (1683–1737), graveur allemand ;
 Bernhard Vogel (1932–), homme politique allemand ;
 Charles Vogel M.E.P. (1878–1958), missionnaire alsacien évêque en Chine ; 
 Christopher Joseph Vogel Hill (1983–), basketteur américain ;
 Cristian Vogel (1970 ou 1972–), musicien expérimental électronique ;
 Cyrille Vogel (1919–1982), théologien français ;
 Darlene Vogel, (1962–), actrice américaine ;
 Daniel Vogel, (1943–), homme politique suisse ;
 David Vogel (1891–1944), poète et écrivain juif russe de culture yiddish ;
 Debora Vogel (1900-1942), est une poétesse et philosophe polonaise  ;
 Eberhard Vogel (né en 1943), footballeur allemand ;
 Eduard Vogel (1829–1856), explorateur allemand ;
 Ellen Vogel (1922–2015), actrice néerlandaise ;
 Emil Vogel (1894–1985), General der Gebirgstruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Éric Vogel (1970–), footballeur français ;
 Ezra Vogel (1930–2020), auteur américain ;
 Florian Vogel (1982–), cycliste suisse ;
 Franck Vogel, (1977–), photographe et réalisateur français ;
 Frank Vogel (1973–), entraîneur américain de basket-ball ;
 Frank Vogel (1929-1999), réalisateur est-allemand ; 
 Germaine Vogel (1894-1977), résistante française ;
 Hank Vogel (1946–), écrivain et cinéaste ;
 Hans Vogel (1881–1945), homme politique allemand ;
 Hans Vogel (1900–1980), helminthologiste allemand ;
 Hans-Jochen Vogel (1926–2020), homme politique allemand ;
 Henri-Auguste de Vogel (1773–1867), pharmacien et professeur de chimie à Munich, conseiller du roi de Bavière, établi à Paris 1802–1816, en rapport intime avec tous les grands chimistes du commencement du XIX siècle
 Henriette Vogel (1773–1811), égérie du poète Heinrich von Kleist ;
 Hermann Carl Vogel (1841–1907), astronome allemand ;
 Hermann Wilhelm Vogel (1834–1898), photographe et photo-chimiste allemand du  ;
 Hermann Vogel (1856–1918), illustrateur et caricaturiste français ;
 Hermann Vogel (1854–1921), illustrateur allemand ;
 Ilse-Margret Vogel (1914–2001), autrice allemande ;
 Jakob Vogel (1963-), historien allemand ;
 Jaroslav Vogel (1894–1970), chef d'orchestre, compositeur et musicologue tchèque ;
 Jean Vogel (1891-1942), résistant français ;
 Jean-François Vogel (1821–1870), tué à l'ennemi le 29 novembre 1870 en défendant la Citadelle d'Amiens ;
 Jeff Vogel, développeur de programme et de jeux américain ;
 Johann Christoph Vogel (1756–1788), compositeur allemand ;
 Johann Vogel (1977–), footballeur ;
 Joseph Vogel (1973–), basketteur libanais ;
 Sir Julius Vogel (1835–1899), Premier Ministre néo-zélandais ;
 Julius Rudolph Theodor Vogel (1812–1841), botaniste allemand ;
 Kristina Vogel (1990–), cycliste allemande ;
 Kurt Vogel (1888-1985), mathématicien et historien des mathématiques allemand ;
 Lorenz Vogel (1846-1902), peintre allemand ;
 Louis Vogel (1955–), professeur et juriste français ;
 Lucien Vogel (1886–1954), journaliste français ;
 Ludwig Vogel (1788-1879), peintre et graveur suisse
 Markus Vogel (1984-), skieur alpin Suisse ;
 Matt Vogel (1957–), nageur américain ;
 Mélanie Vogel (1985-), femme politique française ;
 Mike Vogel (1979–), acteur et mannequin américain ;
 Mitch Vogel (1956–), acteur et compositeur américain ;
 Nadine Vogel (1917–1993), actrice française ;
 Nathaële Vogel (1953–), illustratrice française ;
 Paul Vogel (1899–1975), directeur de la photographie américain ;
 Paul Bernard Vogel (1899–1972), industriel suisse ;
 Paula Vogel (1951–), écrivaine américaine ;
 
 Pia Vogel (1969–), rameuse d'aviron suisse ;
 Raymond Vogel (1915–1988), comédien et producteur français ;
 Raymond Vogel (1927–1995), réalisateur français ;
 Rémi Vogel (1960–2016), footballeur français ;
 Renate Vogel (1955–), nageuse allemande ;
 Richard Vogel (1964–), joueur de tennis tchèque ;
 Rudolf Vogel (1900–1967), acteur allemand ;
 Scott Vogel (1973–), chanteur du groupe hardcore Terror ;
 Steven Vogel (1940–2015), scientifique américain, écrivain, fondateur de la biomécanique comparative des fluides ;
 Steven Kent Vogel (1951–), académicien américain, journaliste, auteur et politologue ;
 Ursula Vogel-Weidemann (1930-1997), historienne germano-sud-africaine ;
 Vic Vogel (1935-2019), pianiste de jazz, compositeur, arrangeur, tromboniste et chef d'orchestre canadien ;
 Virgil W. Vogel (1919–1996), réalisateur, monteur et scénariste américain ;
 Wilhelm Vogel (1898-1989), résistant allemand au nazisme ;
 Wladimir Vogel (1896–1984), compositeur suisse né en Russie ;
 Wolfgang Vogel (1940–1996), mathématicien allemand ;
 Zdeněk Vogel (1913–1986), herpétologiste tchèque,

Personnages de fiction 
 Alexandra Vogel
 Preston Vogel, un personnage de la série télévisée d'animation américaine Gargoyles,
 Burgomaster Vogel, le personnage de Burgomaster dans les fils américains Frankenstein et la Fiancée de Frankenstein,
 Colonel Vogel, un colonel nazi dans le film américain Indiana Jones et la Dernière Croisade,
 Warden Vogel, un personnage de  la série télévisée d'animation américaine Futurama,
 un personnage du film Tais-toi !

Toponyme 

 Cap Vogel en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Vogel, un sommet et un domaine skiable de la vallée de Bohinj, en Slovénie.
 Lac Vogel, plan d'eau de la ville de Sutton (Québec), MRC Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec, Canada.

Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien